Die Bezeichnung Erdbirne steht für Pflanzen mit birnenförmigen Knollen aus verschiedenen Familien:

 Erdbirne, eine Hülsenfrucht
 Kartoffel, ein Nachtschattengewächs
 Topinambur, ein Korbblütler